Léonie Gratin est un personnage de fiction dans la série de bandes dessinées L'Élève Ducobu, dont elle est l'un des personnages principaux.

Elle est ensuite repris dans les films L'Élève Ducobu, Les Vacances de Ducobu et Ducobu 3,et dans Ducobu Président !.

Léonie est une brillante élève et voisine de classe de Ducobu. Elle est de taille moyenne, a deux tresses, des cheveux roux, et porte de grandes lunettes rondes. Elle porte toujours une robe rouge à pois blancs.

Adaptations

Au cinéma 
Au cinéma, le rôle de Léonie Gratin a été interprété par Juliette Chappey (dans L'Élève Ducobu et Les Vacances de Ducobu) et  Leeloo Eyme (dans Ducobu 3).

Filmographie

Films 
 2011 : L'Élève Ducobu
 2012 : Les Vacances de Ducobu
 2020 : Ducobu 3

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ducobu

Personnage de L'Élève Ducobu
Élève de fiction